Hrvatska:
Mekiši kod Kaštelira, naselje u općini Kaštelir-Labinci
Mekiši kod Vižinade, naselje u općini Vižinada